Thors, commune française de l'Aube
 Thors, commune française de la Charente-Maritime